Margaret est un nom propre utilisé principalement comme prénom.

Prénom 
Margaret est un prénom féminin anglosaxon fêté le 28 mai en l'honneur de Margaret Pole dite aussi Margaret Plantagenêt (1473 - 1541), bienheureuse de l'Église catholique.

Ses autres formes sont Margarete, Margareth, Margarethe, Margarett et Margarette.

Le prénom est dérivé du français Marguerite et du latin Margarita. L'origine est grecque : Margarites, dérivé de margaron (« perle »).

Margaret est un prénom anglais depuis le  et a été abondamment donné aux nourrissons jusqu'au .

Diminutifs de Margaret 
 Maggie
 Mar
 Marg
 Marge
 Margey
 Margie
 Meg
 Megan
 Meggy
 Peg
 
 Pegeen
 Maisie
 Mamie
 Margo
 Madge
 Molly
 Malla
 Midge
 Marga
 Mags
 Margu
 Greta
 Gretchen
 Grete
 Gretel
 Marya

Personnalités portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Margaret.
 Margaret, née Małgorzata Jamroży (1991-), chanteuse polonaise.
  Margaret du Royaume-Uni, princesse du Royaume-Uni, comtesse de Snowdon, et sœur cadette d'Elisabeth II (1930-2002)
  Margrethe II du Danemark , est la reine du Danemark depuis 1972.

Toponymie
 Margaret,  municipalité américaine en Alabama.
 Margaret, lune d'Uranus.

Œuvres de fiction 
 Margaret (magazine) : un magazine japonais de prépublication de mangas 
 Margaret (téléfilm) : un téléfilm de 2009 racontant la chute de Margaret Thatcher
 Margaret (film) : un film, réalisé en 2011 par Kenneth Lonergan avec Anna Paquin

Articles connexes 
 Marguerite

Notes et références